Cyrtodaria är ett släkte av musslor. Cyrtodaria ingår i familjen Hiatellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Cyrtodaria